Суперлига 2021/2022 () — 109-й сезон чемпионата Дании по футболу. Он начался 16 июля 2021 года и закончился 30 мая 2022 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица (первый этап)

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Дании на soccerway

Чемпионат Дании по футболу
Дания
Спорт в Дании в 2021 году
Спорт в Дании в 2022 году